Појам Алберт I може да се односи на:

 Алберт I, цар Светог римског царства
 Алберт I Баварски
 Алберт I од Намира
 Алберт I од Белгије, краљ Белгије од 1909. до 1934